Onderdistrict in Indonesië
 Arjosari (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pacitan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Arjosari (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Arjosari (Arjosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java
 Arjosari (Blimbing), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Arjosari (Kalipare), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Arjosari (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java